Парламентарните избори в Албания през 2013 година са избори, които се провеждат на 23 юни. Резултатът е победа за Алианса за европейска Албания, водена от Социалистическата партия и нейния лидер Еди Рама.

Социологически проучвания

Партии

Коалиции

Резултати

Области

Източници 

2013
Избори през 2013 година
2013 година в Албания